Албина има више значења:

 Албина, хрватска певачица
 Албина, насеље у округу Тревизо, у Италији
 Албина, насеље у округу Браила у Румунији
 Албина, насеље у округу Тимиш у Румунији